Pinheiro peut désigner :

Toponymes

Brésil 

Pinheiro est une municipalité située dans l'État du Maranhão ;

Portugal 
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité d'Aguiar da Beira, située dans le district de Guarda ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Felgueiras, située dans le district de Porto ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto ;
Pinheiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga.

Patronyme

 Bianca Pinheiro (1987-), artiste de bande dessinée brésilienne.
 Roberto Pinheiro (1983-), coureur cycliste brésilien.

Patronyme brésilien